Death Valley bezeichnet:
 ein Tal im Death-Valley-Nationalpark, Mojave-Wüste, USA

Filme:
 Death Valley (1946), US-amerikanischer Western
 Death Valley (1982), US-amerikanischer Film von Dick Richards
 Death Valley – Im Tal des Todes, US-amerikanischer Film von Steven A. Adelson von 1998
 Death Valley (2004), US-amerikanischer Film von Byron Werner
 Death Valley (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2011

Siehe auch:
 Death Valley Days, Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Im wilden Westen
 Tal des Todes (Begriffsklärung)